Jarok může označovat:

 jarok (vodní tok) – slovenský výraz po málo vodný a krátký vodní tok
 Jarok (okres Nitra) – obec v okrese Nitra na Slovensku
 Jarok (Želiezovce) – část města Želiezovce v okrese Levice na Slovensku
 Jarok (přítok Ondavy) – přítok Ondava ústící u obce Cigli
 Jarok (ostrov) – ostrov v Janském zálivu v Rusku

Reference